Kundapura kan syfta på:

Kundapura, Bihar – i Bihar
Kundapura, Karnataka – en stad i den indiska delstaten Karnataka